Jazmin Sawyers – lunghista e bobbista britannica
 Roberto Sawyers – martellista costaricano
 Romaine Sawyers – calciatore nevisiano
 Shawn Sawyers – ex calciatore giamaicano
 Tyrone Sawyers – ex calciatore giamaicano
Riley Ann Sawyers  – (2005-2017), vittima di omicidio americana